Sabha, Sabhā eller Şabḩā kan syfta på:

 Sabhā – ord för indisk folkförsamling sedan forntiden
 Lok Sabha – den ena kammaren i Indiens tvåkammarparlament
 Rajya Sabha – den ena kammaren i det indiska tvåkammarparlamentet

Geografi

Jordanien 

 Şabḩā, kommunhuvudort, Mafraq,

Libyen 

 Sabha (distrikt) 
 Sabha, Libyen distriktshuvudort, 
 Sebha Airport, flygplats, 

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar